Henryk Jabłoński (1909–2003) – polski polityk, historyk i generał, profesor, przewodniczący Rady Państwa w latach 1972–1985
 Henryk Jabłoński (1828–1869) – polski poeta-marynista
 Henryk Hubertus Jabłoński (1915–1989) – polski kompozytor, autor piosenek